Anatoli Tarassow ist der Name folgender Personen:
* Anatoli Nikolajewitsch Tarassow (* 1959), sowjetischer Eishockeyspieler und -trainer
 Anatoli Wladimirowitsch Tarassow (1918–1995), sowjetischer Eishockeyspieler, -trainer und Fußballspieler